Латышиха — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Латышиха — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Латышиха — село в Спасском районе Нижегородской области.